Pownal ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pownal (Maine)
 Pownal (Vermont)

Siehe auch:
 Pownall